«Не чужи́е» — российский драматический художественный фильм 2018 года, снятый режиссёром Верой Глаголевой (последняя режиссёрская работа) по пьесе Ольги Погодиной-Кузминой «Глиняная яма». Производство картины было завершено уже после смерти Веры Глаголевой (31 января 1956 — 16 августа 2017). 

Премьера фильма в России состоялась 15 ноября 2018 года.

Сюжет 

В русской глубинке жизнь словно застыла в 1990-х годах. Здесь можно спрятаться от тревог большого мира, залечить душевные раны. Так рассуждает Мила, решив возвратиться в дом матери после неудачной попытки «покорить Москву». Тем временем её сестра Галя выходит замуж за Рустама, молодого красавца из Средней Азии. Он становится причиной страстей между сёстрами.

В ролях 
 Санжар Мади — Рустам
 Татьяна Владимирова — мать Галины и Милы
 Лилия Волкова — Мила
 Анна Капалева — Галина
 Дмитрий Кривочуров — Сергуня
 Иван Титяев — Миша
 Ольга Прихудайлова — соседка
 Бибигуль Суюншалина — невеста брата
 Наталья Рожкова — ''Анна Ивановна

Примечания 

Фильмы России 2018 года
Фильмы 2018 года
Фильмы на русском языке
Фильмы-драмы России
Фильмы Веры Глаголевой